Nowy Ratusz przy pl. Jana Pawła II w Olsztynie
 Stary Ratusz przy ul. Stare Miasto w Olsztynie